Däger ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Däger (1698–1757), Kapunzinerpater in Landshut, Übersetzer
 Luise Däger-Gregori (* 1959), österreichische Politikerin (SPÖ)